Пётр Михневич () (1901—1993) — советский и украинский актёр театра и кино. Заслуженный артист УССР (1946). Народный артист УССР (1957).

Биография 
Родился 22 октября 1901 года в Бердичеве. В 1925 году окончил Киевский музыкально-драматический институт им. М. Лысенко.

В 1926—1931 гг. работает в Киевском украинском драматическом театре имени Франко. В 1931—1937 гг. — в труппе Харьковского театра Революции.

В 1940 году Пётр Михневич вместе с его женой переезжают в Черновцы. В Черновицком театре имени О. Кобылянской супруги служили до своих последних дней.

30 июня 1951 года награждён орденом «Знак Почёта».

В 1954 году состоялся кинодебют в фильме «Земля» по произведению О. Кобылянской. В том же году снялся в фильме «Над Черемошем».

24 ноября 1960 года награждён орденом Трудового Красного Знамени.

30 сентября 1987 года Михневичу П. Г. присвоено звание почётного гражданина города Черновцы.

Умер 15 июля 1993 года в Черновцах, похоронен на Русском кладбище города.

Фильмография 
 1954 — Земля — Онуфрий
 1954 — Над Черемошем — эпизод
 1956 — Триста лет тому… — епископ
 1956 — Когда поют соловьи — Ферапонт
 1956 — Кони не виноваты — Ферапонт
 1956 — Кровавый рассвет — Семен Мажуга
 1957 — Далёкое и близкое — дед Никита
 1958 — Гроза над полями — кулак
 1958 — Киевлянка — Ганжа
 1959 — Иванна — епископ
 1959 — Олекса Довбуш — эпизод
 1961 — Гулящая — Петро Лукич Загнибеда
 1963 — Наймичка — сват
 1963 — Строгая игра — отец Задорожного
 1968 — Ошибка Оноре де Бальзака — эпизод
 1981 — Такая поздняя, такая тёплая осень — Михайло-Майкл Руснак в старости

Примечания

Ссылки

Литература 
 Міхневич Петро Герасимович // УЕС: В 3-х т. — Київ, 1967. — Т. 2.- С. 515.
 Міхневич Петро Герасимович // УРЕ. — 1982. — Т. 7. — С. 45-46.
 Міхневич Петро Герасимович // УРЕС: В з-х т. — Київ, 1987. — Т. 2. — С. 421.
 Міхневич Петро Герасимович // Митці України: енцикл.довідник / упоряд. М. Лабінський, В. Мурза; за ред А. Кудрицького.- Київ, 1992. — С. 405.
 Міхневич Петро Геросимович // Мистецтво України: біогр. довідник / за ред. А. В. Кудрицького. — Київ, 1997. — С. 418.
 Міхневич Петро Герасимович // Капельгородська Н. Кіномистецтво України в біографіях / Н. Капельгородська, Є. Глущенко, О. Синько. — Київ, 2004.- С. 401.
 Міхневич Петро Герасимович // Богайчук М. Література і мистецтво Буковини в іменах: словник-довідник / М. Богайчук. — Черонівці, 2005.- С.182.
 Міхневич Петро Герасимович // Видатні діячі культури і мистецтв Буковини: бібліогр. довідник / авт.-уклад. Ю. Боганюк, О.Гаврилюк, Г.Добровольська, М. Довгань, А. Іваницька. — Чеорнівці, 2010. — Вип. 1. — С. 42-44.
 Валігура К. Народні артисти / Кость Валігура // Радянська Буковина. — 1981. — 5 грудня.
 Гусар Ю. 22 жовтня народився український актор, народний артист України Петро Міхневич (1901—1993)/ Юхим Гусар // Вечірні Чернівці. — 2007. — 18 жовтня (№ 1060. — с. 6.
 Гусар Ю. Міхневич Петро / Юхим Гусар // Буковинський календар. Ювілеї 2008. — Чернівці: Правдивий поступ, 2008. — С. 119—120.
 Гусар Ю. Корифей сцени — легенда театру [про Петра Міхневича] / Юхим Гусар // Буковинське віче.- 2013. — 31 травня (№ 22).- С. 4.
 Карачко С. Петро Міхневич і Галина Янушевич — легенда Чернівецького театру / Степан Карачко // Буковинське віче. — 2005. — 23 березня.
 Литвинчук А. З глибокою пошаною / Анатолій Литвинчук // Український театр . — 1988. — № 5. — С. 3-5.
 Маковій Г. Слово до майстра: [про П. Г. Міхневича]/ Гарафина Маковій // Буковинське віче. — 1993. — 21 серпня.
Актёры Украины